Onderdistrict in Indonesië
 Singosari (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Singosari (Talang Padang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Singosari (Ambal), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Singosari (Mojosongo), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Singosari (Kebomas), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
Station in Indonesië
 Station Singosari, een spoorwegstation in de provincie Oost-Java